Sanz kan som auktorsförkortning betyda:

 José Luis Sanz
 Maria José Sanz

Robotskapade auktorsförkortningar